Вахпетоны, вахпетон-сиу (; самоназвание на дакота — Waĥpéthuŋwaŋ) — индейское племя языковой семьи сиу, входит в состав народа санти, наиболее близки к сиссетонам.

История 
Вахпетоны в XVIII веке, как и остальные племена санти, вели постоянные войны с оджибве. Оджибве, благодаря огнестрельному оружию, приобретённому у европейских торговцев, сумели оттеснить вахпетонов и остальных санти на юг. В 1804 году вахпетоны проживали около реки Миннесота, выше её устья. Позже они переместились на запад, к Лак-ки-Парл. В 1835 году миссионеры жившие с вахпетонами оценили их численность в 1500 человек.

В 1862 году часть вахпетонов приняла участие в восстании санти. После окончания восстания, эта группа бежала в Канаду, некоторые примкнули к янктонаям и лакота. Большая часть вахпетонов, после подписания договора с правительством США, переселилась в резервацию Лейк-Траверс вместе с сиссетонами.

Ныне вахпетоны и их потомки проживают в нескольких резервациях, расположенных в Миннесоте, Северной Дакоте, Южной Дакоте, Монтане, Саскачеване и Манитобе.

См. также 
 Сиу (народ)
 Санти (народ)

Примечания

Литература

Ссылки 
  Семь Очагов: Лакота, Дакота, Накота
 Лакота Ояте: Сайт о народе Лакота, Дакота, Накода
 Wahpeton Indian Tribe History
 Website of the Sota Iya Ye Yapi
 Lake Traverse Reservation

Дакота
Индейцы Южной Дакоты
Индейцы Северной Дакоты
Индейцы Монтаны
Индейцы Миннесоты
Народы Канады